Константин Степанович Кабак ( — ) — украинский советский гистолог и эмбриолог,  морфолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор (с 1970). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1994).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны.

В 1951 году окончил  Днепропетровский медицинский институт. Ученик Н. И. Зазыбина.

В 1969 защитил докторскую диссертацию на тему: «Материалы к изучению реактивных изменений и свойств периферической нервной системы новорожденных».

В 1976—1992 работал заведующим кафедрой гистологии и эмбриологии, затем — деканом лечебного факультета (1969—1970), проректор по научной работе (1971—1973), по учебной работе (1973—1987) Киевского медицинского института (ныне Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца).

Научная деятельность 
К. Кабак — автор более 120 научных работ, посвященных изучению эмбриогенеза, строению, возрастных и реактивных изменений и свойств периферической нервной системы.

Избранная библиография 
 К вопросу об иннервации начальных отделов лимфатической системы (1964);
 Возрастные особенности реактивных изменений периферической нервной системы некоторых органов новорожденных при воздействии неадекватных раздражителей (1968);
 Морфологические и биохимические аспекты биодеструкции полимеров (1986) и др.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени ,
 Орден «Знак Почета»
 медали СССР.

Примечания

Литература 
 Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Гистологи СССР
Доктора медицинских наук
Педагоги Украины
Преподаватели вузов Киева
Выпускники Днепропетровской государственной медицинской академии
Эмбриологи СССР
Морфологи
Гистологи Украины
Пехотинцы Великой Отечественной войны